War Memorial Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 War Memorial Building (Massachusetts), ID-Nr. 100007663
 War Memorial Building (West Virginia), ID-Nr. 97000787